Romejki [rɔˈmɛi̯ki] est un village polonais de la gmina de Jaświły dans le powiat de Mońki et dans la voïvodie de Podlachie. Il se situe à environ 15 kilomètres au nord-est de Mońki et à 41 kilomètres au nord de Białystok. 

Village dans la voïvodie de Podlachie
Powiat de Mońki